I Am Woman (album) (1972)
 I Am Woman,  film australien d'Unjoo Moon (2019).